Kwalifikacje do AFC Challenge Cup 2012 były trzecimi eliminacjami do tego turnieju dla najmniej rozwiniętych piłkarskich państw AFC, tak zwanej "grupy powstającej" i składały się z dwóch rund eliminacyjnych.

Zespoły 

Zespoły rozpoczynające od fazy grupowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespoły rozpoczynające od rundy play-off

Runda play-off

Pierwsze mecze

Rewanże

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Strzelcy 

4 gole
  Jeje Lalpekhlua
  Murad Alyan

3 gole
  Sidiq Walizada
  Sam El Nasa
  Ali Ashfaq
  Choe Kum-chol

2 gole
  Kouch Sokumpheak
  Chang Han
  Chen Po-liang
  Cholponbek Esenkul Uulu
  Leong Ka Hang
  Ri Chol-myong
  Arif Mehmood
  Ángel Guirado
  James Younghusband

1 gol
  Mustafa Hadid
  Israfeel Kohistani
  Waheed Nadeem
  Shakil Ahmed
  Abdul Baten Komol
  Khim Borey
  Khoun Laboravy
  Sok Rithy
  Lin Cheng-yi
  Lo Chih-an
  Sunil Chhetri
  Steven Dias
  Jewel Raja Shaikh
  Aziz Sydykov
  Rustem Usanov
  Phattana Syvilay
  Kitsada Tongkhen
  Soukaphone Vongchiengkham
  Vernon
  Vinício
  Ashad Ali
  Mukhthar Naseer
  Shamweel Qasim
  Bayasgalangiin Garidmagnai
  Donorovyn Lkhümbengarav
  Khin Maung Lwin
  Zaw Htat Aung
  Bharat Khawas
  Jong Il-Gwan
  Pak Nam-Chol
  Atif Bashir
  Ahmed Harbi
  Ian Araneta
  Emelio Caligdong
  Phil Younghusband
  Nuriddin Davronov
  Davronjon Ergashev
  Ibrahim Rabimov
  Arslanmyrat Amanow
  Gahrymanberdi Çoňkaýew
  Mämmedaly Garadanow
  Guwanç Hangeldiýew
  Berdi Şamyradow
  Didargylyç Urazow

Gole samobójcze
  Ruslan Sydykov (przeciwko Tadżykistanowi)
  Assad Abdul Ghani (przeciwko Kirgistanowi)

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

2011 w piłce nożnej
AFC Challenge Cup